Бутере — город в Западной провинции, Кения. Является административным центром . Население — 12 780 чел. (по оценке 2009 года).

В Бутере расположен центр одноимённых  и англиканской епархии.

География и климат 
Город расположен на западе страны, недалеко от границы с Угандой. К югу находится озеро Виктория. Расстояние до столицы страны, Найроби, составляет 310 км. По автодороге расстояние в среднем составляет 373 км.

Экономика и транспорт 
Основу экономической жизни составляют сельское хозяйство и торговля, производятся такие продукты, как чай, сахар, кешью, маис и др.

Через Бутере походит железная дорога, соединяющая Кению с Угандой. На июнь 2013 года запланировано окончание строительство трассы Сигалагала-Бутере.

Известные жители и уроженцы 
В городе родились:
  — кенийская писательница, журналистка и политик
  — бывший вице-президент Кении
  — кенийский политик

Примечания

Ссылки 
 

Города Кении